Vila Ruiva pode ser:

 Vila Ruiva - freguesia no concelho de Cuba, Portugal
 Vila Ruiva - freguesia no concelho de Fornos de Algodres, Portugal

Desambiguação